Al-Mustanjid bi-llah (arabe : al-mustanjid bi-llah, , « Qui a l'aide de Dieu ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes :

 Al-Mustanjid, calife abbasside de Bagdad (règne 1160-1170) ;
 Al-Mustanjid, calife abbasside du Caire (règne 1455-1479).